Ústavní soud Československa může být:
 Ústavní soud Československé republiky (1921, fakticky zanikl 1939)
 Ústavní soud Československé socialistické republiky (1969, nikdy nebyl ustaven)
 Ústavní soud České a Slovenské Federativní Republiky (1991–1992)